Muziek:
Down to Earth (Jimmy Buffett), een album van Jimmy Buffett uit 1970
Down to Earth (Ozzy Osbourne), een album van Ozzy Osbourne uit 2000
Down to Earth (SBQ), een album van Sutherland Brothers and Quiver uit 1977
Down to Earth (Rainbow), een album van Rainbow uit 1979
Down to Earth (Stevie Wonder), een album van Stevie Wonder uit 1966
Down to Earth (Curiosity Killed the Cat), een single van Curiosity Killed the Cat uit 1986
Down to Earth (Peter Gabriel), een nummer van Peter Gabriel uit 2008 uit de film WALL•E

Film en televisie:
Down to Earth (Amerikaans televisieprogramma), een Amerikaans televisieprogramma (1984-1987)
Down to Earth (Brits televisieprogramma), een Brits televisieprogramma (2000-2005)
Down to Earth (1917), een Amerikaanse film uit 1917 met Douglas Fairbanks
Down to Earth (1932), een Amerikaanse film uit 1932 met Will Rogers
Down to Earth (1947), een Amerikaanse film uit 1947 met Rita Hayworth
Down to Earth (1995), Engelse titel van de Portugese film Casa de Lava
Down to Earth (2001), een Amerikaanse film uit 2001 met Chris Rock